Mordechai oder Mordechaj steht für:

 Mordechai, biblische Gestalt
 Mordechai (Vorname), männlicher Vorname
 Jad Mordechai, Kibbuz in Israel

Mordechai ist der Nachname folgender Personen:
 Isak ben Mordechai (12. Jh.), jüdischer Schriftgelehrter
 Jitzchak Mordechai (* 1944), israelischer General